Aleurodiscus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Stereaceae. De typesoort is Aleurodiscus amorphus.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht maar 92 soorten (peildatum december 2022):

Plaatjeszwam
Schimmelgeslacht